Atsushi Shirai (1966-), footballeurjaponais
Hiroshi Shirai (1937-), karatéka japonais
Nagisa Shirai (1981-), danseuse japonaise
Takako Shirai (1952-), joueuse de volley-ball japonaise